Das Shanghai Masters 2015 war ein Snookerturnier im Rahmen der Snooker Main Tour der Saison 2015/16, das vom 14. bis zum 20. September 2015 auf der Grand Stage des Hallenstadions von Shanghai (Volksrepublik China) ausgetragen wurde.

Titelverteidiger war der amtierende Weltmeister Stuart Bingham, der diesmal das Halbfinale erreichte. Überraschungssieger wurde der Qualifikant Kyren Wilson, der in seinem ersten Profifinale seinen englischen Landsmann Judd Trump mit 10:9 besiegte.

Preisgeld 
30.000 Pfund Sterling gab es in dieser Saison mehr als im Vorjahr. Das zusätzliche Geld kam aber ausschließlich den Spielern zugute, die in Qualifikationsrunde 2 bis 4 ausschieden, in der Finalrunde der letzten 32 blieben die Preisgelder unverändert.

Wildcard-Runde 
In sieben Wildcard-Matches setzten sich die Favoriten klar durch, lediglich Jamie Jones verlor gegen Fang Xiongman. Für diesen war es der größte Erfolg seiner Karriere. Zwei Jahre zuvor hatte er beim selben Turnier die Wildcard nicht nutzen können. Seit 2012 spielte Fang auch auf der Asientour.

|}

Finalrunde 
In Runde 1 waren die 16 besten Spieler der Weltrangliste ohne den nicht angetretenen Ronnie O’Sullivan gesetzt, acht weitere Spieler hatten sich direkt, die übrigen acht über die Wildcardrunde qualifiziert. Mit dem Weltranglistenersten Mark Selby und der Nummer 10 Ricky Walden sagten allerdings zwei Toppspieler nach Turnierbeginn ab. Selby hatte einen Todesfall in der Familie, bei Walden war der Absagegrund erfreulicher: Er wurde zum ersten Mal Vater.

Größte Überraschung der ersten Runde war das Ausscheiden des Weltranglistendritten Neil Robertson ausgerechnet gegen Jamie Cope, dem nach dem Amateur Fang Xiongman am niedrigsten platzierten Spieler. Für den Australier war es bereits die zweite Auftaktniederlage der Saison beim zweiten Weltranglistenturnier. Auch der Erfolg von Kyren Wilson gegen Joe Perry kam unerwartet.

Wilson gewann anschließend auch im Achtelfinale. Dort kam für Shaun Murphy für den nächsten Top-8-Spieler das Aus. Judd Trump schaffte erst mit der schwarzen Kugel im Entscheidungsframe gegen Matthew Selt das Weiterkommen. Im Viertelfinale musste dann der topp-gesetzte Weltmeister Stuart Bingham in den Entscheidungsframe, den er aber deutlich gegen Martin Gould gewann. Kyren Wilson, der erst einmal, und zwar zwei Jahre zuvor beim selben Turnier, ein Viertelfinale eines Weltranglistenturniers erreicht hatte, bekam es mit dem Lokalmatador Ding Junhui zu tun, der in der provisorischen Weltrangliste auf Platz 3 vorgerückt war. Trotzdem geriet der Engländer nie in Framerückstand und konnte schließlich auch den Entscheidungsframe knapp für sich entscheiden.

Im Halbfinale setzte sich dann Judd Trump relativ souverän gegen Bingham durch. Und Kyren Wilson führte seinen großen Erfolg fort und besiegte Mark Allen mit 6:1. Trotz des klaren Endergebnisses war es ein umkämpftes Match, in dem der Nordire in allen Frames erst einmal mehr oder weniger deutlich in Führung ging. Sechsmal drehte Wilson das Ergebnis, zweimal gewann er erst mit Schwarz und einmal benötigte er dafür ein Foul von Allen.

kl. – kampflos weitergekommen

Finale 
In seinem ersten Main-Tour-Finale ging Kyren Wilson als Erster in Führung. Bis zum 2:2 wechselten sich die Framegewinne ab, im zweiten Teil der Nachmittagssession gelang es ihm dann, auf 6:3 davonzuziehen. Judd Trumps Aufholbemühungen erhielten mit dem Verlust des ersten Abendframes erst einmal einen Dämpfer, dann meldete er sich aber mit dem einzigen Century-Break des Finales zurück. Nach dem 8:4 durch Wilson gelang Trump endlich einmal eine Serie von drei Siegen und der Anschluss zum 8:7. Der nächste umkämpfte Frame brachte Wilson dann zwar nur einen Frame an den Sieg heran, doch mit zwei hohen Breaks schaffte Trump erstmals seit dem vierten Frame wieder den Ausgleich. In Frame 18 hatte Wilson dabei noch Pech, dass er zwei rote Bälle auf einmal lochte und damit selbst dafür sorgte, dass er Snooker benötigte. In einem spannenden taktischen Spiel zwang er seinen Gegner zu 13 Foulpunkten, geriet dann aber selbst unter Druck und verlor doch noch. Im Entscheidungsframe behielt er aber wieder die Nerven und erzielte mit 75 Punkten sogar sein eigenes höchstes Break des Finales, wodurch er mit dem 10:9 zum Gewinner des Turniers wurde. Kyren Wilson hatte damit zum ersten Mal überhaupt ein Profiturnier gewonnen. Judd Trump verlor dagegen nach 2012 zum zweiten Mal ein Finale des Shanghai Masters mit 9:10.

Qualifikation 
Die Qualifikationsspiele fanden vom 5. bis zum 9. August 2015 im Barnsley Metrodome im englischen Barnsley statt. Alle 96 Spiele wurden im Modus Best-of-Nine ausgetragen.

A = Amateurspieler (während der Saison 2015/16 nicht auf der Main Tour; Qualifikation über die Q-School-Order-of-Merit)
kl. = kampflos

Century-Breaks

Hauptrunde

Qualifikation

Quellen 

2015
Snookerveranstaltung 2015